M2M bezeichnet:
 Machine to Machine – Kommunikation
 M2M (Popgruppe)

Abkürzung